Zarratón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Zarratón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zarratón är lite kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Zarratón. Runt Zarratón är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km norr om Zarratón. Trakten runt Zarratón består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien